Guerzoni ist der Familienname folgender Personen:
 Fausto Guerzoni (1904–1967), italienischer Schauspieler
 Giuseppe Guerzoni (1835–1886), italienischer Politiker und Autor
 Luciano Guerzoni (* 1935), italienischer Politiker des Senats
 Luciano Guerzoni (* 1938), italienischer Politiker der Abgeordnetenkammer